La Copa de Liechtenstein es la principal competencia futbolística en Liechtenstein, se disputa desde 1946 y está organizada por la Asociación de Fútbol de Liechtenstein, la LFV.

Dado que no existe una liga profesional en el país, y los equipos juegan en los diferentes niveles del fútbol de Suiza este torneo es el único torneo nacional en Liechtenstein.

Formato

La competición tiene un formato inusual en donde no solo puede inscribirse cualquiera de los 7 equipos sino también el segundo  y en algunos casos el tercer  o equipos específicos por nacionalidades donde juegan jugadores amateur.

El equipo campeón clasifica a la primera ronda eliminatoria de la Liga de Conferencia Europa de la UEFA.

Equipos 2022-2023

Palmarés

Copa de Liechtenstein (No oficial)

Copa de Liechtenstein

Títulos por club

Véase también 
 Selección de fútbol de Liechtenstein
 Campeonato de Liechtenstein
 Fútbol en Liechtenstein
 Estadios de fútbol de Liechtenstein

Notas

Referencias 
 Página oficial
 Campeones de la Copa de Liechtenstein - RSSSF